Viterra ist der Name folgender Unternehmen:

 Viterra (Immobilienunternehmen), deutsches Immobilienunternehmen
 Viterra (Agrarunternehmen), kanadisches Agrarunternehmen